

Cinema 
Last Exit – film del 2003 diretto da David Noel Bourke

Musica 
Last Exit – gruppo di jazz rock nel quale militò il musicista e cantante Sting tra il 1974 e il 1975, prima di fondare The Police
Last Exit – supergruppo jazz formato da Sonny Sharrock, Peter Brötzmann, Ronald Shannon Jackson e Bill Laswell
Last Exit – album dei Traffic del 1969
Last Exit – album dei Last Exit del 1986
Last Exit – album dei Junior Boys del 2004

Televisione 
Last Exit – film per la televisione del 2006 diretto da John Fawcett